The Confession steht für:

 The Confession – Das Geständnis, ein US-amerikanisches Filmdrama mit Ben Kingsley und Alec Baldwin
 The Confession (Kurzfilm), ein britischer Kurzfilm von Regisseur Tanel Toom
 The Confession (Fernsehserie), eine Serie des Streaminganbieters Hulu